Slovo viola má více významů:
 viola – hudební nástroj
 viola profonda – hudební nástroj
 viola da gamba – hudební nástroj
 Viola (jméno) – ženské jméno
 Viola (opera) – nedokončená opera Bedřicha Smetany (1884)
 Divadlo Viola – pražské divadlo, známější jako Poetická vinárna Viola
 violka (Viola) – rod rostlin z čeledi violkovité
 
 pseudonym spisovatelky Zdeny Walterové

Externí odkazy